Бор-Форпост — село в Волчихинском районе Алтайского края. Административный центр и единственный населённый пункт Бор-Форпостовского сельсовета.

История 
Основано в 1656 году. В 1928 г. село Бор-Форпост состояло из 748 хозяйств, основное население — русские. В составе Бор-Форпостского сельсовета Волчихинского района Славгородского округа Сибирского края.

Население

Инфраструктура 
В поселке имеются: средняя общеобразовательная школа, ФАП, дом культуры, библиотека, 8 магазинов.

Примечания 

Населённые пункты Волчихинского района